Borge puede referirse a:

Lugares 
Borge, municipio de Nordland, Noruega.
Borge, municipio de Østfold, Noruega.
Borge en Porsgrunn, Noruega.
El Borge, municipio de Málaga, España.

Gente 
Víctor Borge (1909-2000), pianista y comediante danés-americano.
Tomás Borge (nacido 1930), político nicaragüense.